Boro Primorac – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Mario Primorac – ex cestista e allenatore di pallacanestro bosniaco
 Zoran Primorac – tennistavolista croato